Семухино — название нескольких населённых пунктов:
 Семухино — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Семухино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.